Iwan Kozłow (; ) to częste nazwisko w krajach wschodniosłowiańskich. Nosili je m.in.:
 Iwan Kozłow (1680–1752) – generał-major Armii Imperium Rosyjskiego
 Iwan Kozłow (1716–1788) – senator, dziad poety
 Iwan Kozłow (1779–1840) – rosyjski poeta
 Iwan Kozłow (XIX wiek) – odeski architekt
 Iwan Kozłow (1888–1957) – radziecki pisarz i działacz partyjny
 Iwan Kozłow (1900–1989) – Bohater Pracy Socjalistycznej
 Iwan Kozłow (1902–1982) – podpułkownik Armii Czerwonej, Bohater Związku Radzieckiego
 Iwan Kozłow (1909–1987) – radziecki krytyk literacki
 Iwan Kozłow (1913–1989) – Bohater Związku Radzieckiego
 Iwan Kozłow (1919–1945) – Bohater Związku Radzieckiego
 Iwan Kozłow (1920–2003) – radziecki szachista, trener i działacz szachowy
 Iwan Kozłow (1925–1995) – Bohater Pracy Socjalistycznej
 Iwan Kozłow (1938–2012) – radziecki sportowiec, trener sambo
 Iwan Kozłow – radziecki i rosyjski artysta, uwieczniony na znaczku pocztowym z 1966
 Iwan Kozłow – radziecki inżynier, konstruktor silników lotniczych, laureat Nagrody Stalinowskiej
 Iwan Kozłow (ur. 1978) – ukraiński skoczek narciarski